

Населені пункти та їхні частини
 Марковиці — село в гміні Стшельно Моґіленського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Марковиці — село в гміні Ґлухолази Ниського повіту Опольського воєводства
 Марковиці — село в гміні Козеґлови Мишковського повіту Сілезького воєводства
 Марковиці — село в гміні Клещево Познанського повіту Великопольського воєводства
 Марковиці — частина міста Ратибор у Рациборському повіті Сілезького воєводства

Примітки